Con il nome di San Publio sono noti:

San Publio di Malta (†112), primo vescovo di Malta, martire, celebrato il 21 gennaio
San Publio vescovo (II secolo), martire con Sant'Aurelio vescovo, celebrato il 12 novembre
San Publio martire, martirizzato in data imprecisata con  ed altri, celebrato il 19 febbraio
San Publio, martire in Africa con i Santi Vittore, Ermete e Papia, celebrato il 2 novembre
San Publio di Zeugma (†380), abate siriano, celebrato il 15 gennaio

Riferimenti 

Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/